Bač (Ilirska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Ilirska Bistrica
 Bač (Servië), een gemeente in het Servische district Zuid-Bačka
 Bač (Noord-Macedonië), een plaats in het zuiden van Noord-Macedonië
 Bač (Montenegro), een plaats in het noordoosten van Montenegro